L'aéroport international U-Tapao  de Pattaya ()  également orthographié Utapao et U-Taphao, est un aéroport civil–militaire desservant Rayong et Pattaya, villes de Thaïlande. Il est dans la province de Rayong.

Situation
U-Tapao est située à environ  au sud-est de Bangkok, au sud de Rte 3 (Thanon Sukhumvit), au km189, près de Sattahip sur le Golfe de Thaïlande, à environ 45 minutes en voiture de Pattaya (la plus célèbre station balnéaire de Thaïlande).

Statistiques

Compagnies aériennes et destinations 

Édité le 24/07/2018

Notes 

Pattaya